Solos puede referirse a:

 Solos, una antigua ciudad de Cilicia, Asia Menor.
 Solos, una antigua ciudad de Chipre.
 Solos (2015), película peruana.
 Solos (2015), serie de telerrealidad estadounidense.
 Solos (2021), miniserie de televisión dramática estadounidense.